Schlumpf peut faire référence à :

Personnalités 

  (1497-1566), homme politique et maire suisse
  (1573-1635), homme politique et maire suisse
  († 1524), maire suisse
  (né en 1976), compositeur suisse de musique de film
  (né en 1991), joueur de hockey sur glace suisse
  (née en 1932), psychothérapeute et auteure suisse
 Eveline Widmer-Schlumpf (née en 1956), femme politique suisse
 Fabienne Schlumpf (née en 1990), athlète suisse
 Fritz Schlumpf (1906-1992), producteur de textile et collectionneur d'automobiles suisse
 Fritz Schlumpf, de son vrai nom  (1911-1988), écrivain et poète suisse
 Hans Schlumpf (1904-1989), producteur de textiles et collectionneur d'automobiles suisse
  (1953-2008), homme politique suisse
 Hans-Ulrich Schlumpf (né en 1939), réalisateur de films suisse
  (1702-1783), homme politique et maire suisse
  (1858-1942), ingénieur, inventeur et entrepreneur suisse
  (aussi Caspar Schlumpf ; 1510-1587), maire suisse
 Leon Schlumpf (1925-2012), homme politique suisse
  (1853-1907), écrivaine suisse
  (né en 1947), musicien et compositeur suisse
  (1797-1880), jésuite et pédagogue suisse
  (née en 1955), femme politique suisse (Verts)

Toponyme 

 Le Schlumpf, section de la commune française de Dolleren, dans le département du Haut-Rhin en Alsace.